Moritz Neumüller (1972-), conservateur, éducateur et artiste autrichien dans le domaine de la photographie, la vidéo et les nouveaux médias.
 Volker Neumüller (1969-), producteur de musique, directeur musical et homme d'affaires allemand.